Элла:

 Элла — женское имя.
 Элла (ум. 588) — вождь англосаксов.
 Элла (ум. 514) — король Суссекса, Бретвальда.
 Элла II (ум. 867) — король Нортумбрии.
 Элла — остров к востоку от Гренландии.
 Элла, Кен Арман (род. 1993) — камерунский футболист, нападающий.
 Элла, Ульрик (род. 2001) — габонский футболист, нападающий
 (435) Элла — астероид, открытый в 1898 году.
 Элла (Шри-Ланка) — город в провинции Ува Шри-Ланки.

См. также 
 Эла
 Элла Эйр — британская певица и автор песен.